Een belangrijk figuur in de monotheïstische leer van Zarathustra.
 De vader van Darius I de Grote, lid van de Achaemenidische familie. Zie Hystaspes (vader van Darius)